Акционе́р:

 Акционер — физическое или юридическое лицо, владеющее одной или несколькими акциями в капитале акционерного общества.
 Акционер — советская настольная игра, созданная на основе американской игры «Брокер».
 Акционер — русская газета, выходившая в Москве в 1860—1863 году.